

Miejscowości w Polsce
 Sadowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice
 Sadowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie